2 miejscowości w Polsce:
 Kowary – miasto w województwie dolnośląskim
 Kowary – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice

Oraz:
 Kowary – model komputera osobistego